Era stupendo (перевод ) — песня, с которой 22 мая 2008 года Paolo Meneguzzi представил Швейцарию на конкурсе песни Евровидение-2008. Автором песни стал сам Паоло а также Винченцо Инченцо. Песня заняла 13-е место с 47 баллами во втором полуфинале конкурса и не вышла в финал. Сингл, ставший доступным только для загрузки, помимо версии для Евровидения включал ещё и радиоверсию.

Список композиций 
 Era stupendo Eurovision version — 3:00
 Era stupendo Radio version — 3:32

Позиции в чартах

См. также 
 Швейцария на конкурсе песни Евровидение 2008

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения

Песни «Евровидения-2008»
Песни Швейцарии на «Евровидении»